Лос Кујос има више значења:

 Лос Кујос (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Кујос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Кујос (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику